Monognathus är ett släkte av fiskar. Monognathus ingår i familjen Monognathidae.

Monognathus är enda släktet i familjen Monognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Monognathus